Mitologia
 Orfeu: Heroi mític polifacètic 

Música
 Llista d'òperes basades en Orfeu: una llista de les òperes basades en el mite d'Orfeu

Cosmologia
 Hipòtesi del gran impacte: Un cos anomenat Orfeu, o també Teia, hauria xocat contra la Terra primitiva i hauria donat origen a la Lluna

Vegeu també 
 Quartet Vocal Orpheus, grup vocal masculí català
 Orfeó: una agrupació coral d'entitats mogudes per un esperit amateur
 Orfeu negre, pel·lícula de Marcel Camus de 1959.